

Anno 
 913 o 913 a.C.

Codici 
 913 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Observatorio Kappa Crucis, di Montevideo, nell'Uruguay

Matematica 
 913 – numero